Repulsion (film), een film van Roman Polanski uit 1965
Repulsion (band), een Amerikaanse band